Юрий Чуркин: Чуркин, Юрий Васильевич (1935—1998) — инженер-химик-технолог, доктор технических наук, профессор, лауреат премии Совета Министров СССР.
 Чуркин, Юрий Николаевич (1953—2010) — советский и российский футболист.